BMG steht für:
 Basler Mittwoch-Gesellschaft 1907, Fasnachtsclique
 Bayerische Mykologische Gesellschaft, gemeinnütziger Verein für Pilzkunde
 Berliner Mathematische Gesellschaft
 Berliner MieterGemeinschaft
 Berliner Missionsgesellschaft, siehe Berliner Missionswerk
 Bertelsmann Music Group, siehe BMG Music Publishing
Borussia Mönchengladbach
 Sony BMG, siehe Sony Music Entertainment
 BMG Rights Management
 Blue Man Group, eine Gruppe von Schauspielern und Musikern
 British Association of Mountain Guides, englischer Bergführerverband
 Browning Machine Gun, ein Gewehrkaliber, siehe 12,7 × 99 mm NATO
 Bundesmeldegesetz
 Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, später Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen

 Bündnis Malikitische Gemeinde Deutschland
bmg steht für:
 Bamwe (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung